Уамантла има више значења:

 Општина Уамантла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Уамантла (Уамантла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику